peut désigner :
  de la  division d'infanterie bavaroise (Empire allemand)
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Allemagne)
  d'infanterie (Australie)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  légère de la  de cavalerie (France)
  (Grèce)
  (Inde britannique)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)